Рибенчук Микола Миколайович ( 1955) — український архітектор, реставратор, педагог;
 Рибенчук Микола Миколайович ( 1975) — український митець, художник-іконописець.

українські прізвища